«Счастливчик» () — американский фильм 2017 года, режиссёрский дебют актёра Джона Кэрролла Линча. Авторы сценария — Логан Спаркс и Драго Сумонджа. Главную роль исполнил Гарри Дин Стэнтон, для которого этот фильм стал одним из последних — актёр умер 15 сентября 2017 года, за две недели до выхода ленты на экраны в США. Фильм получил положительные отзывы критиков.

Сюжет
В «Счастливчике» рассказывается история 90-летнего атеиста, борющегося со старостью.

В ролях 
 Гарри Дин Стэнтон — Счастливчик
 Дэвид Линч — Ховард
 Рон Ливингстон — Бобби Лоуренс
 Эд Бегли-младший — др. Кристиан Нидлер
 Том Скерритт — Фред
 Бет Грант — Элейн
 Джеймс Дэррен — Поли
 Барри Шабака Хенли — Джо
 Ивонн Хафф — Лоретта
 Хьюго Армстронг — Винсент
 Бертила Дамас — Биби
 Ана Мерседес — Виктория
 Эми Клэр — Фрэнсис
 Юлиссес Олмедо — Хуан Уэйн

Критика 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes его рейтинг составил 97 % (основан на рецензиях 76 критиков) со средним баллом 7.8 из 10. На Metacritic фильм получил 79 балов из 100, на основе рецензий 29 критиков.

На RogerEbert.com кинокритик Мэтт Золлер Зайц дал фильму наивысший рейтинг 4 из 4 звёзд. Он назвал «Счастливчика» «смиреннейшей и глубочайшей картиной последних лет» и поставил его в один ряд с такими фильмами, как «Более странно, чем в раю» и «Под сенью крон», отметив, что «Счастливчик» имеет «свой особый ритм и цвет, свою собственную эмоциональную температуру, свои собственные причины для показа и сокрытия вещей».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2017 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров